Canídeos — família de mamíferos da ordem Carnivora
Caninos - pares de dentes presentes em diversos mamíferos
Canino (Itália) — comuna italiana do Lácio

Desambiguação